Stati Uniti d'America
 New Buffalo – città della Contea di Berrien, Michigan
 New Buffalo – borough della Contea di Perry, Pennsylvania